Termin -{ODH}- ima više značenja.
 D-oktopin dehidrogenaza
 RAF Odiham, RAF baya